Matthew Brown – giocatore di baseball
 Matthew Brown – regista
 Matthew Brown – storico